Il singolare del torneo di tennis Faber Grand Prix 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Denisa Chládková 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Serena Williams (campionessa)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Elena Lichovceva (secondo turno)

 Anke Huber (primo turno)
 Ruxandra Dragomir (secondo turno)
 Silvija Talaja (primo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 2000